Gretzl steht für:

 Teile von Wohnbezirken in Wien, siehe Grätzl
 Gretzl (Gemeinde Thaya), Ortsteil von Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich